Lazare est un nom propre (ou plus rarement un nom commun).

Prénom 

Lazare, un prénom masculin fêté principalement le 23 février. Il a pour variantes Lazar, Lazard, Lazaro, , Lazarre, Lazarus, Lejzer (en polonais), Lazhar, Éléazar, et pour formes féminines Lazarette et Lazarine.

Religion 
 Lazare de Béthanie (), Lazare de Béthanie ou saint Lazare, ami de Jésus, frère de Marthe et de Marie, ramené à la vie par Jésus, selon la tradition évangélique. Ne pas le confondre avec le « pauvre Lazare, couvert d'ulcères » de la parabole de Lc 16:19-21
 Lazare d'Aix († 441), premier évêque d'Aix-en-Provence
 Lazare le Confesseur († 827), moine confesseur, martyrisé par l'empereur Théophile, puis réhabilité par l'impératrice Théodora
 Lazare de Byzance († 867), Lazare l'Iconographe ou Lazarus Zographos, peintre, moine et martyr à Constantinople
 Lazare de Galèsion († 1054), ou Lazare le Thaumaturge, moine byzantin, fondateur des monastères du Galèsion
 Lazare de Serbie († 1389), prince de Serbie, martyr par la main des Musulmans après la bataille du Champ des Merles (en serbe Kosovo Polje)

Nom de famille 
 
 Bernard Lazare, pseudonyme de Lazare Bernard (1865-1903), critique littéraire et journaliste politique français ;
 Léna Lazare (1999-), activiste écologique française ;
 Louis Lazare (1811-1880), journaliste et écrivain français ;
 Lucien Lazare, résistant juif français ;
 Mylène Lazare, nageuse française.

Pseudonyme 

 Lazare, metteur en scène de théâtre.

Œuvres 

 Lazare, oratorio de Franz Schubert ;
 Lazare, oratorio d'Alfred Bruneau ;
 Lazare, essai et récit autobiographique d'André Malraux, dernier volet du Miroir des limbes ;
 Lazare, un épisode de la première saison de la série télévisée X-Files ;
 Lazare, un poème d'Auguste Barbier ;
 Lazare, un roman d'Henri Béraud.

Voile 
Lazare, un voilier de la classe Imoca.

Notes et références

Voir aussi 
 Taxon Lazare, taxon présumé éteint qui réapparaît
 Parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare
 Syndrome de Lazare

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Homonymie de titre